Колотинский — фамилия:

 Колотинский, Владимир Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; 18 июля 1916.
 Колотинский, Константин Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3920; 26 ноября 1826.
 Колотинский, Николай Диомидович (1867—1927) — профессор юридического факультета Казанского университета.
 Колотинский, Сергей Диомидович (1869—1921) — российский психиатр, доктор медицины, действительный статский советник, директор Московской окружной психиатрической лечебницы.
 Колотинский, Яков Иосифович (1923—1997) — Почётный гражданин города Озёрска (Челябинская область).